A 50.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 6 de maio a 12 de maio de 1996 com um percurso de 995,4 km dividido num prólogo inicial e 7 etapas, com início em Basileia, e final em Genebra.

O vencedor foi o espanhol Abraham Olano, cobrindo a prova a uma velocidade média de 38,4 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 

 Volta à Romandia em Procyclingstats

1996
Desporto na Suíça em 1996
1996 no ciclismo